Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марі П'єрс.

Габріела Сабатіні виграла титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

Нотатки:
  Магдалена Малеєва кваліфікувалась, але знялась через напружений перелом ребра
  Мері Джо Фернандес кваліфікувалась, але знялась

Основна сітка 

 Нотатка: фінал тривав до трьох виграних сетів, тоді як попередні кола - до двох.

Фінальна частина

Посилання 

Чемпіонат Туру WTA, одиночний розряд
одиночний